Luisi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Luisi (* 1994), luxemburgischer Fußballspieler
 Barbara Luisi (* 1964), deutsche Fotografin und Violinistin
 Clotilde Luisi (1882–1969), uruguayische Anwältin, Übersetzerin und Hochschullehrerin
 Edwin Luisi (* 1947), brasilianischer Schauspieler
 Fabio Luisi (* 1959), italienischer Dirigent
 Gianluca Luisi (* 1970), italienischer Pianist
 Héctor Luisi (1919–2013), uruguayischer Politiker
 James Luisi (1928–2002), US-amerikanischer Schauspieler
 Jean Luisi (1926–2006), französischer Schauspieler
 Luisa Luisi (1883–1940), uruguayische Lehrerin, Autorin und Literaturkritikerin
 Paulina Luisi (1875–1950), uruguayische Ärztin, Führerin der uruguayischen Frauenbewegung